L'abbé Jules Boissonnade, né en 1831 et mort en 1897, est un spéléologue, archéologue et botaniste français.

Biographie

Activités spéléologiques 

Jules Boissonnade fouilla de nombreuses grottes en Lozère. Cependant, peu de ses résultats furent publiés.

Notes et références

Bibliographie 
 
 Delanghe Damien, Médailles et distinctions honorifiques (document PDF), in : Les Cahiers du CDS , .
 Association des anciens responsables de la fédération française de spéléologie : In Memoriam.
 Spelunca (1897), tome III, fascicules 9-10, pages 70–71

Liens externes 
 
 
 

Spéléologue français
Archéologue français du XIXe siècle
Botaniste français du XIXe siècle
Naissance en 1831
Décès en 1897